Jméno a příjmení Sergej Ivanov () má více nositelů:

Sergej Ivanov (* 1953), ruský politik
Sergej Ivanov (basketbalista) (* 1963), ruský basketbalista
Sergej Ivanov (cyklista) (* 1975), ruský cyklista
Sergej Ivanov (matematik) (* 1972), ruský matematik
Sergej Vasiljevič Ivanov (1864–1910), ruský malíř a grafik